Григорий Тимофеевич Кожевников ( — ) — есаул Оренбургского казачьего войска, кавалер ордена Святого Станислава, военный исследователь-востоковед.

Биография 
Родился по одним данным в станице Новоилецкой, по другим данным — в станице Буранной Первого отдела Оренбургского казачьего войска, в семье казачьего обер-офицера.

Начальное военное образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе, затем обучался в Николаевском кавалерийском училище (был сокурсником будущего атамана А. И. Дутова).

Воинскую службу начал 31 августа 1897 года во 2-м Оренбургском казачьем полку. 9 августа 1899 года получил воинское звание хорунжего. В 1900 году был командирован в 4-ю сапёрную бригаду для изучения телеграфного и подрывного дела. В 1902 году уволился на льготу из войск и поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1 июля 1903 года получил звание сотника, окончил академию по второму разряду в 1904 году (2 класса). В 1905 году был прикомандирован к 13-му Оренбургскому казачьему полку. В 1906 году был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени и командирован в Оренбургское казачье училище. 27 февраля 1908 года был произведён в есаулы. В 1908—1911 годах получил востоковедческое образование на офицерских курсах восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, занимался изучением турецкого, персидского и арабского языков. В 1909 году был переведён в 6-й Оренбургский казачий полк, командировался в Персию, а в следующем году — в Турцию.

В 1908 году был уволен в запас по собственному прошению. В 1909 году стал слушателем курсов восточных языков, затем был прикомандирован к Главному штабу.

Публикации 
 Доклад подъесаула Кожевникова о пребывании в Турции. РГБИА, ф. 400, оп. 1, д. 3887, л. 56—68

Примечания

Литература

Первоисточники 
 Послужный список прикомандированного к Главному штабу для слушания курсов восточных языков 6-го Оренбургского казачьего полка подъесаула Кожевникова по сост. на 17 января 1912 года РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 42967
 Сведения о пунктах командирования офицеров — слушателей курса восточных языков, 1909 г., АВПРИ, ф. 153, оп. 668, д. 205 (1883—1911), л. 104

Путешественники России
Востоковеды по алфавиту
Востоковеды Российской империи
Есаулы
Выпускники Офицерских курсов восточных языков при Азиатском департаменте МИДа